Jennis steht für:

 Lucas Jennis, deutscher Buchdrucker, Verleger, Kunsthändler und Kupferstecher
 Jennis Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller